Tanda (Servië), een plaats in de Servische gemeente Bor
Tanda (India), een plaats en gemeente in de Indiase staat Uttar Pradesh
Tanda (Ivoorkust), een departement in Ivoorkust